Krupp steht für:

 Krupp (Familie), eine deutsche Industriellen-Familiendynastie
 Krupp – Eine deutsche Familie, einen dreiteiligen Film über die deutsche Industriellen-Familie
 Krupp (Washington), einen Ort im US-Bundesstaat Washington
 Friedrich Krupp AG, ein Vorgänger des heutigen Konzerns ThyssenKrupp
 Krupp-Gussstahlfabrik, Keimzelle der Friedrich Krupp AG
 Friedrich Krupp Germaniawerft
 Fried. Krupp Motoren- und Kraftwagenfabriken, auch Krupp Krawa oder Südwerke genannt
 Krupp-Gruson in Magdeburg-Buckau, 1855 von Hermann Gruson gegründet, später Teil der Friedrich Krupp AG, siehe Grusonwerk
 Via Krupp, historischer Serpentinenpfad auf Capri; angelegt von Friedrich Alfred Krupp
 Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung
 Alfried Krupp Krankenhaus Rüttenscheid
 Alfried Krupp Krankenhaus Steele
 Alfried Krupp (Schiff), Seenotkreuzer

Krupp steht für einen Familiennamen; deren Namensträger:

 Arthur Krupp (1856–1938), österreichischer Industrieller.
 Bertha Krupp von Bohlen und Halbach (1886–1957), Mitglied der Industriellenfamilie Krupp
 Björn Krupp (* 1991), deutsch-US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Bruno Krupp (1928–2015), deutscher Politiker (SPD)
 Charla Krupp (1953–2012), US-amerikanische Autorin
 Christoph Krupp (* 1959), deutscher Politiker (SPD)
 Edwin C. Krupp (* 1944), US-amerikanischer Astronomiehistoriker (Archäoastronomie)
 Friedrich Krupp (1787–1826), deutscher Industrieller
 Friedrich Alfred Krupp (1854–1902), deutscher Industrieller
 Gustav Krupp von Bohlen und Halbach (1870–1950), deutscher Diplomat und Aufsichtsratsvorsitzender der Friedrich Krupp AG
 Hans-Jürgen Krupp (* 1933), deutscher Wirtschaftsprofessor (emeritiert) und Politiker (SPD)
 Helene Amalie Krupp (1732–1810), Mitbegründerin des Krupp-Imperiums
 Herbert Krupp (1894–1967), deutscher Verwaltungsjurist, Landrat des Kreises Steinfurt
 Hermann Krupp (1814–1879), österreichischer Unternehmer
 Hermann Krupp (Maler) (* 1926), deutscher Maler
 Helmar Krupp (1924–2007), deutscher Physiker
 Inge Krupp (* 1952), deutsche Autorin und Texterin
 Manfred Krupp (* 1956), deutscher Journalist
 Margarethe Krupp (1854–1931), geborene Freiin von Ende, Ehefrau von Friedrich Alfred Krupp
 Michael Krupp (* 1938), deutsch-israelischer evangelischer Theologe und Judaist
 Therese Krupp (1790–1850), Mitbegründerin des Krupp-Imperiums
 Ute-Christine Krupp (* 1962), deutsche Schriftstellerin
 Uwe Krupp (* 1965), deutscher Eishockeyspieler und -trainer
 W. Eric Krupp (* 1947), Fotograf, der mit der Krupp-AG um die Internet-Domain „krupp.de“ einen Musterprozess führte
 Wilhelm Krupp (1843–1916), Kaufmann und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Wilhelm Karl Krupp (1710–1774), Kaufmann und Ratsherr der Hansestadt Lübeck

Siehe auch:
 Kruppsche Nachtscheinanlage, Attrappe der Kruppschen Gußstahlfabrik im Zweiten Weltkrieg zur Abwendung von Luftangriffen
 Pseudokrupp, Entzündung der oberen Atemwege
 Diphtherie (Synonym Echter Krupp)
 Die Krupps, Musikgruppe aus Düsseldorf
 Krupp-Rennverfahren, Direktreduktionsverfahren zur Verarbeitung saurer und Fe-armer Erze, welches 1930 in den Krupp-Gruson-Werken eingeführt wurde
 Krupp und Krause Fernsehfilm des Deutschen Fernsehfunks, 1969